Гальярди:

 Гальярди, Пеппино (род. 1940) — итальянский певец и автор песен.
 Гальярди, Розарио (1698—1762) — сицилийский архитектор, родом из Сиракузы.
 Гальярди, Розетта (1895—1975) — итальянская теннисистка.
 Гальярди, Ти Джей (род. 1988) — профессиональный канадский и американский хоккеист, крайний нападающий.
 Гальярди, Эд (1952—2014) — американский музыкант, оригинальный бас-гитарист рок-группы Foreigner.
 Гальярди, Эммануэль (род. 1976) — швейцарская теннисистка.